Teopatía es un fenómeno estudiado en la historia de las religiones, según el cual un ser humano entra en contacto indirecto con los dioses, gracias a intermediarios explicados por lo natural o sobrenatural. La palabra deriva de dos palabras griegas θεός ("Dios") y πατέω ("camino frecuentado"). Se diferencia de la teofanía, en la que los dioses se manifiestan directamente a un ser humano.

Terminología religiosa
Conceptos religiosos